CS poate fi:
 Cesiu, element chimic cu simbolul Cs
 Costa Rica, codul FIPS 10-4 al acestei țări
 Cehoslovacia, o fostă țară din Europa, codul ISO până în 1993
 .cs, a fost un domeniu de internet de nivel superior, pentru Cehoslovacia
 Serbia și Muntenegru, o fostă țară din Europa, codul ISO până în 2006
 Cosenza, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT
 Caraș-Severin, județ în România, codul ISO 3166-2:RO
 Limba cehă, codul ISO 639-1
 Counter-Strike, joc de tip first person shooter
 Credit Suisse, companie de servicii financiare din Elveția
 Club Sportiv, prescurtat CS, precede numele multor astfel de organizații din România (exemplu: CS Steaua București)
 C&S Distribution, companie de distribuție de bunuri de larg consum din Cluj-Napoca